Étienne-Hughes Laurençon (1803-1883), danseur français.
 Léon Laurençon (1841-1922), homme politique français.

Homonymie de patronyme